Prva hrvatska odbojkaška liga za sezonu 2002./03. je predstavljala dvanaesto izdanje najvišeg ranga odbojkaškog prvenstva Hrvatske. 
Sudjelovalo je dvanaest klubova, a prvak je dvanaesti put zaredom bila Mladost Lipovac iz Zagreba.

Ljestvice i rezultati

Ligaški dio

Doigravanje

Konačni poredak 
 Mladost Lipovac, Zagreb
 Varaždin, Varaždin
 Osijek, Osijek
 Karlovac, Karlovac
 Rijeka, Rijeka
 Čakovec GEA 90, Čakovec
 Šibenik, Šibenik
 Rovinj, Rovinj
 Mladost, Kaštel Lukšić
 Zagreb, Zagreb
 Črečan Centrometal, Črečan
 Valpovo, Valpovo

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2003/2004, Zagreb, 2004.

Poveznice 
 2. liga 2002./03.

2002-03